Az IFFHS Világ legjobb kapusa egy labdarúgó díj, amit 1987 óta minden évben odaítélnek a legkiemelkedőbb kapusnak az International Federation of Football History & Statistics szavazása alapján. 2006-ban az IFFHS szerkesztői stábja valamint 89 ország szakértője 6 különböző kontinensről döntött a díj sorsáról.

A győztesek listája 
 2018  Thibaut Courtois
 2017  Gianluigi Buffon
 2016  Manuel Neuer
 2015  Manuel Neuer
 2014  Manuel Neuer
 2013  Manuel Neuer
 2012  Iker Casillas
 2011  Iker Casillas
 2010  Iker Casillas
 2009  Iker Casillas
 2008  Iker Casillas
 2007  Gianluigi Buffon
 2006  Gianluigi Buffon
 2005  Petr Čech
 2004  Gianluigi Buffon
 2003  Gianluigi Buffon
 2002  Oliver Kahn
 2001  Oliver Kahn
 2000  Fabien Barthez
 1999  Oliver Kahn
 1998  José Luis Chilavert
 1997  José Luis Chilavert
 1996  Andreas Köpke
 1995  José Luis Chilavert
 1994  Michel Preud’homme
 1993  Peter Schmeichel
 1992  Peter Schmeichel
 1991  Walter Zenga
 1990  Walter Zenga
 1989  Walter Zenga
 1988  Rinat Daszajev
 1987  Jean-Marie Pfaff

Az évszázad kapusa

Az IFFHS a 20. évszázad legjobb kapusát is megvlasztotta.

A 21. század első dekádjának legjobb kapusai

Az IFFHS 2011-ben a 21. század első dekándjának legjobb kapusait is megválasztotta.

Szavazások végeredménye

2014 
  Manuel Neuer (Bayern München, 216)
  Thibaut Courtois (Atlético Madrid / Chelsea, 96)
  Keylor Navas (Levante / Real Madrid, 46)
  Gianluigi Buffon (Juventus, 26)
  Claudio Bravo (Real Sociedad / Barcelona, 16)
  Sergio Romero (Monaco / Sampdoria, 14)
  Guillermo Ochoa (Ajaccio / Málaga, 13)
  Petr Čech (Chelsea, 4)
  Hugo Lloris (Tottenham, 2) és  Vincent Enyeama (Lille, 2)

2013 
  Manuel Neuer (Bayern München, 211)
  Gianluigi Buffon (Juventus, 78)
  Petr Čech (Chelsea, 64)
  Thibaut Courtois (Atlético Madrid, 54)
  Víctor Valdés (Barcelona, 53)
  Iker Casillas (Real Madrid, 23)
  Salvatore Sirigu (Paris Saint-Germain, 5)

2012

2011 
  Iker Casillas (Real Madrid, 248)
  Manuel Neuer (Bayern München, 130)
  Víctor Valdés (Barcelona, 114)
  Gianluigi Buffon (Juventus, 63)
  Petr Čech (Chelsea, 41)
  Fernando Muslera (Galatasaray, 34)
  Joe Hart (Manchester City, 26)
  Júlio César (Internazionale, 23)
  Justo Villar (Estudiantes de La Plata, 17)
  Edwin van der Sar (Manchester United, 16)

2010 
  Iker Casillas (Real Madrid, 304)
  Júlio César (Internazionale, 124)
  Petr Čech (Chelsea, 56)
  Manuel Neuer (Schalke, 53)
  Maarten Stekelenburg (Ajax, 48)
  Víctor Valdés (Barcelona, 38)
  Fernando Muslera (Lazio, 37)
  Edwin van der Sar (Manchester United, 32)
  Gianluigi Buffon (Juventus, 28)
  Tim Howard (Everton, 15)

2009 
  Iker Casillas (Real Madrid, 206)
  Gianluigi Buffon (Juventus, 150)
  Júlio César (Internazionale, 124)
  Edwin van der Sar (Manchester United, 87)
  Petr Čech (Chelsea, 75)
  Víctor Valdés (Barcelona, 53)
  José Manuel Reina (Liverpool, 19)
  Igor Akinfejev (PFK Moszkva, 17)
  Tim Howard (Everton, 7)
  René Adler (Bayer Leverkusen, 6)

2008 
  Iker Casillas (Real Madrid, 249)
  Gianluigi Buffon (Juventus, 170)
  Edwin van der Sar (Manchester United, 143)
  Petr Čech (Chelsea, 108)
  Igor Akinfejev (PFK Moszkva, 23)
  José Francisco Cevallos (LDU de Quito, 21)
  Júlio César (Internazionale, 18)
  José Manuel Reina (Liverpool, 15)
  Jens Lehmann (Stuttgart, 13)
  Justo Villar (Real Valladolid, 12)

2007 
  Gianluigi Buffon (Juventus, 209 Pont)
  Petr Čech (Chelsea FC, 172)
  Iker Casillas (Real Madrid, 124)
  Edwin van der Sar (Manchester United, 62)
  Rogério Ceni (FC São Paulo, 37)
  José Manuel Reina (Liverpool, 36)
  Dida (AC Milan, 36)
  Andrés Palop (Sevilla, 29)
  Júlio César (Internazionale, 24)
  Jens Lehmann (Arsenal FC, 20)

2006 
  Gianluigi Buffon (Juventus, 295 Pont)
  Jens Lehmann (Arsenal FC, 140)
  Petr Čech (Chelsea FC, 91)
  Iker Casillas (Real Madrid, 47)
  Edwin van der Sar (Manchester United, 45)
  Rogério Ceni (FC São Paulo, 39)
  Ricardo (Sporting Clube de Portugal, 38)
  Dida (AC Milan, 34)
  Roberto Abbondanzieri (Boca Juniors,  19)
  Fabien Barthez (klub nélküli, 18)

2005 
  Petr Čech (Chelsea FC, 175)
  Dida (Nélson de Jesús e Silva) (AC Milan, 91)
  Gianluigi Buffon (Juventus, 78)
  Grégory Coupet (Olympique Lyon, 43)
  Oliver Kahn (Bayern München, 42)
  Iker Casillas (Real Madrid, 41)
  Jerzy Dudek (Liverpool FC, 34)
  Edwin van der Sar (Manchester United, 32)
  Rogério Ceni (FC São Paulo, 31)
  Roberto Abbondanzieri (Boca Juniors, 26)

2004 
  Gianluigi Buffon (Juventus, 185)
  Petr Čech (Chelsea FC, 125)
  Dida (Nélson de Jesús e Silva) (AC Milan, 78)
  Iker Casillas Fernández (Real Madrid, 75)
   Andónisz Nikopolídisz (Panathinaikósz, 64)
  Oliver Kahn (Bayern München, 39)
  Roberto Abbondanzieri (Roberto Carlos Abbondanzieri)  (Boca Juniors, 31)
  Vítor Baía (Vítor Manuel Martins Baía) (FC Porto, 29)
  Juan Carlos Henao (Once Caldas Manizales, 29)
  Santiago Cañizares (José Santiago Cañizares Ruiz) (Valencia CF, 23)

2003 
  Gianluigi Buffon (Juventus)
  Iker Casillas (Real Madrid)
  Oliver Kahn (Bayern München)
  Dida (Nélson de Jesús e Silva) (AC Milan)
  Francesco Toldo	(Internazionale)
  Roberto Abbondanzieri (Boca Juniors)
  Timo Hildebrand (VfB Stuttgart)
  Tim Howard (Manchester United)
  Fabien Barthez (Manchester United)
  Petr Čech (Stade Rennes)

2002 
  Oliver Kahn (Bayern München, 316)
  Iker Casillas (Real Madrid, 101)
  Rüştü Reçber (Fenerbahçe S.K., 99)
  Marcos (Roberto Silveira Reis) (SE Palmeiras, 88)
  Edwin van der Sar (Manchester United, 87)
  Brad Friedel (Blackburn Rovers, 33)
  Francesco Toldo	(Internazionale, 27)
  Fabien Barthez (Manchester United, 18)
  Jerzy Dudek (Liverpool FC, 16)
  Jens Lehmann (Borussia Dortmund, 11)

További információk 
 International Federation of Football History & Statistics

Jegyzetek 

Labdarúgással kapcsolatos díjak